Stauning har flere betydninger

 Stauning – by i Ringkøbing-Skjern Kommune
 Stauning Sogn
 Stauning Lufthavn – dansk lufthavn
 Stauning Whisky – et whiskydestilleri
 Thorvald Stauning – dansk statsminister